Csang Hjedzsin, dél-koreai énekesnő
 Csang Hjedzsin, dél-koreai színésznő
 Csang Hjedzsin (1987) dél-koreai íjász